Amerikai Egyesült Államok
 Willard (Colorado)
 Willard (Észak-Karolina)
 Willard (Georgia)
 Willard (Kansas)
 Willard (Kentucky)
 Willard (Missouri)
 Willard (New York)
 Willard (Ohio)
 Willard (Új-Mexikó)
 Willard (Utah)
 Willard (Virginia)
 Willard (Washington)
 Willard (Clark megye, Wisconsin)
 Willard (Rusk megye, Wisconsin)

Filmek
 Willard, 1971-es film
 Willard, 2003-as film

Nevek
 Willard, családnév
 Willard, keresztnév